Антоний — имя, которое носили некоторые святые:
 Антоний (V век) — отшельник. День памяти — 28 декабря.
 Антоний (X век) — монах из Фруадемонта, прославился своей святостью. День памяти — 9 марта.

Примечания